Села:
 Затишне — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Затишне — Вінницька область, Піщанський район
 Затишне — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Затишне — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Затишне — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Затишне — Донецька область, Волноваський район
 Затишне — Закарпатська область, Берегівська міська рада
 Затишне — Київська область, Бориспільський район
 Затишне — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Затишне — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Затишне — Харківська область, Куп'янський район

Селища:
 Затишне — Харківська область, Харківський район